Totalidade — conceito marxista essencial no pensamento de Lukács e de Lucien Goldmann
 Princípio da totalidade — do direito anglo-saxão
 Tudo — oposto ao "nada"
 Totalitarismo
 Totalité et Infini: essai sur l'extériorité — obra de Emmanuel Levinas
 Conceito oposto ao de "parcial", função parcial
 Absoluto
 Na astronomia, período em que um eclipse é total.
 Integridade